Соколівська сільська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Адміністративний центр — село Соколівське.

Утворена 18 серпня 2016 року шляхом об'єднання Вишняківської, Іванівської, Карлівської, Назарівської і Соколівської сільських рад Кіровоградського району.

Населені пункти 
У складі громади 13 сіл: Безводня, Вишняківка, Ганнинське, Дар'ївка, Іванівка, Карлівка, Липове, Назарівка, Нова Павлівка, Новопетрівка, Оленівка, Соколівське та Черняхівка.

Скандали 
Керівництво громади відоме своїми земельними зловживаннями.

Зокрема, за матеріалами громадської організації «Спільнота села», можна зробити висновок, що Соколівська сільська рада восьмого скликання і її депутатський корпус (крім Мармази М. І.) сприяли «віджиму» земельних ділянок у окремих жителів сіл Ганнинського та Дар'ївки (переважно пенсіонерів) на користь третіх осіб. Докладніше про це можна прочитати тут.

Примітки 

Громади Кропивницького району
Засновані у Кіровоградській області 2016